Oaky Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Oaky Creek (Bogie River), Nebenfluss des Bogie River in Queensland
 Oaky Creek (Campaspe River), Nebenfluss des Campaspe River (Cape River) in Queensland
 Oaky Creek (Connors River), Nebenfluss des Connors River in Queensland
 Oaky Creek (Dee River), Nebenfluss des Dee River (Don River) in Queensland
 Oaky Creek (Kirk River), Nebenfluss des Kirk River in Queensland
 Oaky Creek (Macleay River), Nebenfluss des Macleay River in New South Wales, Australien
 Oaky Creek (Robertson River), Nebenfluss des Robertson River (Gilbert River) in Queensland
 Oaky Creek (South Gregory River), Nebenfluss des South Gregory River in Queensland
 Oaky Creek (Tate River), Nebenfluss des Tate River in Queensland